

Села:
 Червоний Пахар — колишнє село (Сумська область, Глухівський район)
Червоний Пахар — колишня назва села Степ (Чернігівська область, Ніжинський район)
Червоний Пахар — колишня назва села Луб'яне (Чернігівська область, Семенівський район)

Червоний Пахар () — село, Мінська область, Крупський район